«Адмиралте́йская» — название ряда объектов:

 «Адмиралтейская» — станция Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена.
 «Адмиралтейская» — станция, которую предполагалось построить на Невско-Василеостровской линии между станциями «Гостиный двор» и «Василеостровская», которая должна была иметь переход на одноимённую станцию Фрунзенско-Приморской линии; при обсуждении перспектив развития Петербургского метрополитена станцию называют «Адмиралтейская-2».
 Адмиралтейская набережная — набережная в Санкт-Петербурге;
 Адмиралтейская площадь — площади в Санкт-Петербурге и Воронеже;
 Адмиралтейская улица — улицы в различных городах России;
 Адмиралтейская контора — памятник архитектуры в Казани;
 Адмиралтейская школа — историческое учебное заведение в России.

См. также
 Адмиралтейство